L'Argent (roman), een roman uit 1891 van Émile Zola
 L'argent (1928), een film uit 1928 van Marcel L'Herbier
 L'Argent (1983), een film uit 1983 van Robert Bresson